World Rally Championship
 World Rally Car
 WAVE regulatorni kompleks (WAVE regulatory complex)
 World Rally Championship (serija videoigara)
 WRC: Rally Evolved
 WRC: FIA World Rally Championship (videoigra iz 2010.)